Миронюк — фамилия.
 Миронюк, Надежда Николаевна (род. 1984) — украинская тяжелоатлетка.
 Миронюк, Савелий Феоктистович (1907—1984) — Праведник народов мира.
 Миронюк, Светлана Васильевна (род. 1968) — главный редактор РИА Новости.
 Миронюк, Юрий Тимофеевич (1929—2019) — Герой Социалистического Труда.

Составные фамилии 
 Пилипенко-Миронюк, Элеонора Ивановна (род. 1936) — советская бандуристка, выступавшая в трио «Днепрянка».